Eremita
O Eremita - nono arcano maior do Tarot
Caranguejo-ermitão

Desambiguação